Les mots tomentosus, tomentosa et tomentosum sont trois déclinaisons (notamment le nominatif singulier masculin, féminin et neutre) d'un adjectif du latin scientifique signifiant « portant un amoncellement de poils rugueux ». Cet adjectif a été construit sur le nom latin tomentum (« bourre »).

En taxonomie, les mots tomentosus, tomentosa et tomentosum sont employés comme épithètes spécifiques pour nommer diverses espèces animales et végétales. Pour les articles consacrés à de telles espèces, consulter les listes générées automatiquement : tomentosus, tomentosa, tomentosum.

Notes et références 

Épithète spécifique